Municípios de Guipúscoa
Municípios por nome da Comunidade Autónoma do País Basco
Municípios da Espanha por nome
Localidades de Guipúscoa
Localidades da Comunidade Autónoma do País Basco
Localidades da Espanha